Akan může být:

 Akan (národní park) — národní park nacházející se na japonském ostrově Hokkaidó
 Akan (sopka) — sopka nacházející se ve východní části ostrova Hokkaidó ve výše zmíněném národním parku
 Akan (jezero) — jezero nacházející se ve výše zmíněném národním parku
 Akan (řeka) —  řeka nacházející se ve výše zmíněném národním parku
 Akan (Wisconsin) — město v americkém státě Wisconsin
 Akan (náboženství) - africké kmenové náboženství

Reference